Лінда — власна назва.

Ім'я 
 Лінда (справжнє ім'я Світлана Львівна Гейман,  1977) — російська співачка, поетеса, художниця.

Топоніми

Лінда-а-Веля — парафія.

Лінда (Альшеєвський район) — присілок.
 Лінда (Борський міський округ) — село.